Ладомир:
 Ладомир — российское издательство.
 Ладомир — марка производителя бытовой техники (Китай).
 Ладомир — поэма В. Хлебникова.